

Film 
 Rio Bravo (Rio Grande) – film del 1950 diretto da John Ford
 Un dollaro d'onore (Rio Bravo) – film del 1959 diretto da Howard Hawks

Geografia

Toponimi 
 Río Bravo  – comune del Guatemala
 Río Bravo  – municipalità del Messico nello stato di Tamaulipas
 Río Bravo  – area non incorporata della California nella Contea di Kern (Stati Uniti)
 Río Bravo  – città fantasma della California nella Contea di Kern (Stati Uniti)
 Rio Bravo  – città della Contea di Webb in Texas (Stati Uniti)
 Rio Bravo Conservation and Management Area  – area protetta del Belize

Fiumi 
 Nome utilizzato in Messico per il Rio Grande
 Rio Bravo de San Felipe era il nome utilizzato dagli spagnoli per il Kern River (California)
 Río Bravo (Cile)  – fiume del Cile